Рачу има више значења:

 Рачу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Рачу (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Рачу (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Рачу (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији